Honsberg ist der Name folgender Orte:
 Honsberg (Radevormwald), Ortsteil der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Honsberg (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Honsberg ist der Name folgender Familie und Personen:
 Honsberg (Adelsgeschlecht), sächsisches Adels- und Patriziergeschlecht
 Alfred Honsberg, von 1911 bis 1915 Präsident der Industrie- und Handelskammer Remscheid

Siehe auch:

 Hohnsberg